Bulteel peut faire référence à :

Patronymes 

 Émile Bulteel (1906-1978), joueur de water-polo français.
 Étienne-Michel Bulteel (né en 1635), seigneur de Nieppe et érudit.
 Ghislain Bulteel (1591-1668), théologien belge.
 James Bulteel (1676-1757), parlementaire anglais.
 John Crocker Bulteel (1793–1843), parlementaire et chasseur britannique.
 John Bulteel ((1629-1669), parlementaire anglais.
 John Bulteel (1627-1692), traducteur et écrivain anglais.
  (1850–1888), joueur anglais de rugby à XV.
 André Bultel, ancien maire de Blendecques (62).